

Codici 
 PQQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Macquarie / Macquarie Island (Nuova Galles del Sud) (Australia)

Chimica 
 Vitamina PQQ – pirrolochinolino chinone